

Personnalités 

Georges Leven, Président de l'Alliance israélite universelle, fils de Narcisse Leven
Jeremy Leven, scénariste, producteur et réalisateur américain.
John Levén, musicien  de metal.
Leven Rambin, actrice américaine.
Mats Levén, chanteur suédois. 
Mel Leven, compositeur américain.
Narcisse Leven, Président de l'Alliance israélite universelle, père de Georges Leven

Toponymes 

Leven, ville écossaise de la région administrative de Fife sur l'estuaire du Forth ou Firth of Forth. 
Loch Leven, loch d'eau douce dans le Perth and Kinross en Écosse. 
Leven, fleuve côtier du nord-ouest de l'Angleterre.
Château de Loch Leven, château en ruine qui se dresse sur une île du Loch Leven.

Sport 
Vale of Leven Football Club, ancien club écossais de football basé à Alexandria.

Patronyme juif